Ринальдо Альбицци (1370, Флоренция — 1442, Анкона) — флорентийский государственный деятель из знатного рода Альбицци, в 1417—1434 годах глава олигархической партии, фактически управлявшей Флорентийской республикой. Сын Мазо Альбицци, брат Лука Альбицци.

Биография 
В 1430 году возглавил армию, отправленную в неудавшийся поход для завоевания Лукки. Эта война, ярым сторонником которой был Ринальдо Альбицци, продолжалась 3 года и не привела ни к каким результатам, кроме огромного дефицита в государственной казне и нескрываемого недовольства флорентийцев всё увеличивающимися налогами.

Пытаясь противостоять всё возраставшей популярности партии пополанов во главе с Козимо Медичи, летом 1433 г. Ринальдо провел выборы в Синьорию (Приората), сформировав её из верных ему людей во главе с гонфалоньером справедливости Бернардо Гваданьи. Новое правительство, получившее власть 1 сентября, уже 7 сентября арестовало Козимо Медичи по обвинению в «стремлении поставить себя над рядовыми гражданами». Несмотря на то, что Альбицци требовал казни Козимо, предварительно подкупленные Медичи члены Приората во главе с Гваданьи проголосовали за его изгнание на 10 лет. 5 октября 1433 г. Козимо, его брат Лоренцо и их кузен Аверардо были изгнаны из Республики. Однако это не принесло Альбицци спокойствия: казна была пуста, в городе нарастала фракционная борьба, репрессивная политика Синьории, направляемая Ринальдо, вызывала всё большее недовольство граждан.

К апрелю 1434 года от правительства Альбицци отвернулись банковские круги, дефицит бюджета стал хроническим. Летом Ринальдо вновь ввязался в войну с Миланом, и вскоре флорентийские войска были разбиты под Имолой. Всё это привело к тому, что в августе Ринальдо проиграл выборы, и большинство в Синьории заняли сторонники Медичи. Гонфалоньером справедливости стал Никколо ди Кокко, тоже сторонник Медичи.

В конце сентября 1434 г. противостояние с Синьорией, тайно пригласившей Козимо Медичи вернуться, привело к тому, что Ринальдо Альбицци пошел на вооружённый захват власти. Члены Синьории были осаждены в своём дворце, но в конфликт вмешался папа Евгений IV, изгнанный римлянами и находившийся поэтому во Флоренции. Папа выступил миротворцем и ему удалось убедить Ринальдо снять осаду Синьории под гарантии папы. Ночью в город прибыли верные Синьории войска, и на следующий день созванное народное собрание вотировало возвращение Медичи из изгнания.

6 октября 1434 г. Козимо Медичи вернулся в город как победитель и стал фактическим правителем республики. Ринальдо и другие члены семьи Альбицци были навсегда изгнаны из Флоренции. На прощание Ринальдо Альбицци с горечью бросил папе Евгению: «И как же я мог поверить, что тот, кого изгнали из своего города, удержит меня в моём!»

После изгнания Ринальдо на некоторое время оказался при дворе миланского герцога Филиппо Мария Висконти, которого пытался склонить к войне против Медичи. В 1440 г. Ринальдо во главе миланских войск вторгся на территорию Флорентийской республики, однако вскоре был разбит и, отчаявшись вернуть себе былое положение во Флоренции, отправился паломником в Святую землю. Вернувшись, окончил свои дни в Анконе.

Предки 

</center>

В кино 
 Сериал совместного производства Италия-Великобритания «Медичи» (2016-...). В роли Ринальдо Альбицци снялся актер Лекс Шрапнель.

Литература 
 Макиавелли, Никколо История Флоренции. М., 1999.
 Стратерн, Пол Медичи. Крестные отцы Ренессанса. М., 2010

История Флоренции
Альбицци

Ссылки 
 D'Addario, Arnaldo Albizzi, Rinaldo // Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 2 (1960)
 Lazzarini, Isabella Albizzi, Rinaldo degli // Enciclopedia machiavelliana (2014)